Склади збірних, що виступали на шаховій олімпіаді 1931 року. Кожна команда могла мати 4 основних гравців і одного запасного.

Усі 18 партій провели 14 гравців, у тому числі команди Італії та Швеції в повному складі, які виступали без запасних.

Команди

США

Польща

Чехословаччина

Джерела 
 Шахова олімпіада 1931  (olimpbase.org) 

Шахові олімпіади
1931 у шахах
Списки:Шахи